Северная башня:

 Северная башня — одно из зданий делового комплекса «Москва-Сити».
 Северная башня — башня Нижегородского кремля.
 Северная башня — одно из зданий Всемирного торгового центра, разрушенных в ходе терактов 11 сентября 2001 года.